Leandro N. Alem kan syfta på: 
 Leandro Alem, en argentinsk politiker

Platser i Argentina 

 Departamento de Leandro N. Alem, kommun, Misiones, 
 Leandro N. Alem (kommunhuvudort), Misiones, 
 Partido de Leandro N. Alem, kommun, Buenos Aires, 
 Leandro N. Alem (ort), San Luis, 

Robotskapade Argentinaförgreningar